Алексей Анастасович Микоян (декабрь 1925 — 19 декабря 1986) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик СССР. Третий сын государственного и партийного деятеля Анастаса Микояна, отец Стаса Намина.

Биография 
Родился в Ростове-на-Дону. Армянин.

Окончил ускоренный курс Вязниковской ВАШЛК, командный факультет Военно-воздушной академии (в настоящее время ВВА имени Ю. А. Гагарина) в 1949 году, Военную академию Генерального штаба.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 года. Воевал в составе 12-го гвардейского иап ПВО. После войны одним из первых освоил реактивные самолёты. Участвовал в воздушных парадах в качестве ведущего колонн МиГ-15. Первым из советских лётчиков сбил ракету класса «земля-воздух». Занимал должность командующего 49-й воздушной армией в Туркестанского военного округа. С марта по май 1969 года командующий 14-й воздушной армией ПрикВО. В 1978—1986 годах — заместитель начальника Управления воздушным движением ВВС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

В 1950—1965 годах был женат на Нами Артемьевне Микоян (Геурковой) — историке-музыковеде и журналистке.

Умер 19 декабря 1986 года.

Награды 
 Два ордена Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Три ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Награждён также семнадцатью медалями Советского Союза и тремя медалями социалистических стран (медаль "За оборону Москвы", медаль "За победу над Германией" и др.)

Достижения 
 Заслуженный военный лётчик СССР (1967)
 Генерал-лейтенант авиации (1968)
 Первым из советских лётчиков сбил ракету класса "земля-воздух".

Семья 

Дети — Стас Намин, Нина, Алексей, Ашхен, Анастасия, Пётр.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Музей. Сайт ГУО «Средняя школа № 2 г. Березы» Березовского района Беларусь

Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва